Don Antuonij Kujiš je komedija u 4 čina i 6 slika autora Marina Radoslavića.

Likovi koji se pojavljuju u ovoj četveročinki su:
 don Antuonij Kujiš
 Mandina
 zajubjeni Matij
 gonjoč Sibe
 marangun Visko
 inženjer Bilizarijo
 seljanin Jure

Kao zanimljivost valja navesti da premijera ove komedije 1981. obilježena osvajanjem nagrade - starogradska glumačka družina je osvojila s ovom predstavom prvu nagradu na Smotri dramskih amatera u Metkoviću.

Hrvatske drame